Paje (Botswana)
Paje (Tanzania)